Kokopelli — второй студийный альбом британской группы «Kosheen». В Великобритании альбом был выпущен звукозаписывающей компанией «Moksha» 11 августа 2003 года.

Об альбоме

Название 
В одном из интервью Даррен Бил рассказал, что альбом назван в честь североамериканского божества плодородия Кокопелли.

Отклики 
Джон О’Брайен из Allmusic весьма низко оценил альбом. В частности он написал, что из-за использования гитар «Kosheen» потеряли своё уникальное звучание и стали похожи на обычную рок-группу.

Список композиций 

Кроме того в альбом вошла скрытая композиция «Violence», которая бесплатно скачивалась из интернета после того, как компакт-диск вставлялся в компьютер.

Примечания 

Альбомы Kosheen